Barrett Blade, nome artístico de Russell Alex Barrett (Califórnia, 11 de agosto de 1973), é um ator norte-americano e diretor de filmes adultos.

Dial 7
Barrett era um escritor de música e um ex-baixista da banda Dial 7. A banda tinha um contrato com a Warner Bros Records.

Carreira pornográfica
Barrett foi introduzido para a indústria da pornografia em 1998 através da então namorada e estrela pornô Devon, que fez cenas com ele. Após romper com Devon, Barrett estava à procura de um emprego e continuamente estava sendo oferecido trabalho dentro da indústria pornô através de diretores. Ele alegou não ter interesse na indústria inicialmente. Então, mais tarde, ele decidiu fazer alguma direção e, ao mesmo tempo representava na frente da câmera. Por exemplo, ele atuou em Sex House.

Prêmios e indicações
 2004 AVN Award — indicado – Melhor Ator em um Vídeo
 2004 AVN Award — indicado – Melhor Estreante Masculino
 2005 AVN Award — vencedor – Melhor Cena de Sexo a Três em um Vídeo (Erotic Stories: Lovers & Cheaters)
 2007 AVN Award — indicado – Melhor Acoplamento em um Filme
 2008 AVN Award — vencedor – Melhor Ator Coadjuvante (Vídeo) – Coming Home
2009 AVN Award — indicado – Melhor Ator – The Wicked
2013 NightMoves Hall of Fame
2014 AVN Hall of Fame

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia